Двухбуквенная комбинация AD может означать:

 Anno Domini — латинское выражение, означающее время (годы, века) нашей эры. Используется во многих западноевропейских языках.
 .ad — домен верхнего уровня Андорры.
 Active Directory — службы каталогов корпорации Microsoft для операционных систем семейства Windows Server.
 Administrative Distance — это степень надёжности источника маршрутной информации.
 Aggregate demand — экономическое понятие, означающее совокупный спрос.
 Axiom of determinacy — аксиома детерминированности в теории множеств.
ad — реклама (с англ. "advertisment").
Аудиодескрипция (с англ. audio description) — аудиодорожка с описанием происходящего на экране, предназначенная для слепых или слабовидящих. 

Литература и искусство

 AD — роман Германа Сайдуллаева 2009 года

 Техника и её производители
 Antiproton Decelerator — замедлитель антипротонов, синхротрон в международном научном центре ЦЕРН.
 A/D — Аналого-цифровой преобразователь Аналого-цифровое преобразование.
 A.D. — директивы летной годности Airworthiness Directive.
 A.D. — испанский производитель спортивных автомобилей.
 Корпорация Analog Devices.

Террористические организации
 АД, AD () букв. «Прямое действие» — террористическая организация, Франция.
 АД — «Аль-Джихад», террористическая организация.

См. также 
 АД